

Codici 
 rgk – codice ISO 639-3 della lingua ragkas.

Sigle 

 Römisch-Germanische Kommission, dipartimento dell'Istituto archeologico germanico.